

Маунтен-Гоум — місто, штат Арканзас
 Маунтен-Гоум — місто, штат Айдахо
 Маунтен-Гоум — переписна місцевість, штат Північна Кароліна